gromada Wesoła (powiat brzozowski)
 gromada Wesoła (powiat pszczyński)

także:
 dzielnica Wesoła (powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock)